Saifi peut désigner :

Patronymes 

 , joueur de cricket pakistanais ;
 Amari Saïfi, dit Abderazak el Para (né en 1966), djihadiste algérien ;
 Bachir Saïfi (né en 1943), acteur français ;
  (1643-1723), évêque grec catholique ;
  (né en 1983), éducateur indien ;
 Nadeem Akhtar Saifi, compositeur indien ;
 Nassima Saifi (née en 1988), athlète paralympique algérienne ;
 Rafik Saïfi (né en 1975), footballeur international algérien ;
 Tokia Saïfi (née en 1959), femme politique française.

Toponymes 

 , source algérienne ;
 , montagne libanaise ;
 , cours d'eau libanais ;
 , montagne libanaise ;
 , cours d'eau libanais ;
 , cours d'eau libanais ;
 , attraction touristique libanaise.

Autres 

 , communauté musulmane indienne ;
 SAIFI, indicateur de fiabilité.